Ernesto Abaterusso – politico italiano
 Abatrusso – variante del cognome Abate